Julbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Julbach, Niederbayern – kommun i Bayern,

Österrike 

 Julbach (kommun) – Oberösterreich,